Борис Фуксман:
Борис Леонидович Фуксман (род. 1947) — бизнесмен, медиамагнат, коллекционер и меценат.
Фуксман, Борис Леонтьевич (Берко Вульфович) (1852—1915) — брат Ильи Леонтьевича.